Quintas steht für
 Quintas (Einheit), ein altes afrikanisches Gewichtsmaß
 Quintas del Bosque, eine Ortschaft im Departamento Canelones in Uruguay
 Tres Quintas, eine Ortschaft im Departamento Río Negro in Uruguay
 Quintas de São Bartolomeu, eine Gemeinde im portugiesischen Kreis Sabugal

Quintas ist der Familienname folgender Personen:
 Amaro Quintas (1911–1998), brasilianischer Historiker
 Benedito Dias Quintas (* 1960), osttimoresischer Soldat
 Celso Otero Quintas (* 1958), uruguayischer Fußballtorhüter
 Fátima Quintas (* 1944), brasilianische Anthropologin
 Manuel Quintas (* 1949), portugiesischer Ordensgeistlicher
 Veríssimo Dias Quintas (1935–1999), osttimoresischer Adliger, Liurai von Lospalos und Freiheitskämpfer

Siehe auch:
 Quinta
 Qantas